Il padre della sposa (Father of the Bride) – film diretto da Vincente Minnelli (1950)
Il padre della sposa (Father of the Bride) – film diretto da Charles Shyer (1991)
Il padre della sposa 2 (Father of the Bride Part II) – film diretto da Charles Shyer (1995)
Il padre della sposa (Father of the Bride) – serie televisiva trasmessa negli Stati Uniti tra il 1961 e il 1962

Pagine correlate 
Father of the Bride